El nombre Juan Andrés Ramírez se puede referir a:
 Juan Andrés Ramírez Chain, abogado, político y periodista uruguayo;
 Juan Andrés Ramírez Turell, abogado y político uruguayo, nieto del anterior;
 Juan Andrés Ramírez, ciclista uruguayo.